Missa (Tiensuu) - compositie van Jukka Tiensuu
 MISSA (Dir en grey) - minialbum van Dir En Grey
 Ite missa est - slotzin in de Rooms-katholieke liturgie